Ren se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Dong Ren
 Qiang Ren
 Ying-Dang Ren